

Cinema 
 Infinite – film del 2021 diretto da Antoine Fuqua

Musica 
 Infinite – gruppo musicale sudcoreano
 Infinite – album di Eminem del 1996
 Infinite – album degli Stratovarius del 2000
 Infinite – album dei Deep Purple del 2017

Pagine correlate 
Infinito
Infinity